Angels Fall First () — дебютный студийный альбом группы Nightwish, вышедший на лейбле Spinefarm в 1997 году. Ограниченная редакция включает семь композиций, двух из которых нет в обычной версии.

В композиции «Elvenpath» использованы отрывки из пролога анимационного фильма «Властелина Колец» Ральфа Бакши 1977 года.

Музыка на альбоме представляет собой сочетание тяжёлых гитарных риффов, характерных для пауэр-метала, множества клавишных проигрышей в исполнении Туомаса Холопайнена и оперного вокала Тарьи.

Список композиций 
Стандартное издание

US Версия

Японская версия

2008 Spinefarm UK/US версия

Ограниченное издание (500 копий)

Angels Fall First (Demo — unreleased)

Сертификация

Участники записи 
Nightwish
 Тарья Турунен — вокал
 Туомас Холопайнен — композитор, синтезатор, вокал
 Эмппу Вуоринен — лидер- и акустическая гитары, бас-гитара
 Юкка Невалайнен — ударные

Приглашённые музыканты
 Esa Lehtinen — флейта

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com
 
 

Альбомы Nightwish
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы Spinefarm Records